Valtatie 2 (Finland)
 Valtatie 2 (Åland)